Нико́лаос Зи́сис (; род. 16 августа 1983 года, Салоники) — греческий профессиональный баскетболист, игравший на позициях атакующего защитника и разыгрывающего защитника.

Достижения

Клубные 
 Обладатель Кубка Греции по баскетболу: 2001
 Победитель Чемпионата Греции по баскетболу: 2002
 Обладатель Суперкубка Италии по баскетболу: 2006, 2010, 2011, 2012
 Победитель Чемпионата Италии по баскетболу: 2006, 2010, 2011, 2012
 Обладатель Кубка Италии по баскетболу: 2007, 2010, 2011, 2012
 Победитель Суперлиги А: 2008, 2009
 Чемпион Евролиги: 2008
 Обладатель Кубка России по баскетболу: 2014
 Победитель Чемпионата Германии по баскетболу: 2016, 2017
 Обладатель Суперкубка Германии по баскетболу: 2015
 Обладатель Кубка Германии по баскетболу: 2017

Сборная Греции 
 Чемпион Европы: 2005
 Победитель кубка Станковича: 2006
 Чемпион Европы (до 20 лет): 2002
 Победитель турнира Акрополис: 2004-2010, 2013
 Серебряный медалист чемпионата мира: 2006
 Серебряный медалист чемпионата Европы (до 16 лет): 1999
 Серебряный медалист Средиземноморских игр: 2001
 Бронзовый медалист чемпионата Европы: 2009
 Бронзовый медалист чемпионата Европы (до 18 лет): 2000
 MVP чемпионата Европы (до 20 лет): 2002
 MVP турнира Акрополис: 2013
 Лучший снайпер чемпионата Европы (до 16 лет): 1999

Статистика

Ссылки 
 Профиль на euroleague.net
 Профиль на сайте АЕКа
 Профиль на сайте ЦСКА
 Статистика игрока на сайте basketball.realgm.com

Баскетболисты Греции
Игроки БК АЕК
Игроки БК «Бенеттон»
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки БК «Брозе»
Игроки БК «Ховентут»
Игроки сборной Греции по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года